Нитрофура́н:
 Химическое соединение, фуран с нитрогруппой.
 Нитрофураны — группа лекарственных препаратов на основе нитрофурана, например, фурацилин.